Apatosaurinae — підродина завроподів родини диплодокові. Всі відомі наразі представники жили на території Північної Америки за пізньої юри, на відміну від її сестринської групи - Diplodocinae - відомої з матеріалу з юри та крейди обох півкуль.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму засновану на Tschopp et al., 2015:

Примітки 

Диплодокові
Динозаври юрського періоду